Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 151001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 października 2001 do 13 maja 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

151001-151100

151101-151200

151201-151300

151301-151400

151401-151500

151501-151600

151601-151700

151701-151800

151801-151900

151901-152000

Przypisy 

Lista planetoid 151001-152000